2 miejscowości w Polsce: 
 Przybyszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Przybyszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka